Personen:
 bijnaam van Raymond van Barneveld
Nora Stanton Blatch Barney, Amerikaanse suffragette
 Personages:
 Barney (de Flintstones) – de vriend van Fred Flintstone
 Barney (hond) – de hond van de Amerikaanse president George W. Bush
 Een plaats:
Barney (North Dakota) 
 Media:
Barney (animatie), een animatie serie voor kinderen